Arrivé à sa forme musicale définitive dans les années 1980, le funk carioca (bien qu'appelé baile funk à l'extérieur du Brésil, ce terme désigne en fait les soirées où est joué ce type de musique) est un type de musique électronique qui a pour origine les favelas de Rio de Janeiro et est dérivé du Miami Bass. Dans la ville de Rio, le funk Carioca est appelé simplement « funk » (carioca signifie « de Rio ») bien qu'étant un style différent du véritable funk américain.

Dès les années 1970 apparurent les premiers groupes de sonorisation de Rio de Janeiro, tels que le Soul Grand Prix promu par Ademir de Barros et Big Boy. À partir des années 80, avec l'ampleur de l'accès à la fréquence FM, le funk de Rio commença à se laisser influencer par un nouveau rythme venu de Floride, le Miami Bass qui possède un tempo plus rapide.
Dans une première période, les chansons étaient des ré-enregistrement de chanteurs connus tels que Raul Seixas et sa chanson Rock das aranhas qui fut un premier succès. Viendront par la suite des chansons qui ont été conçues avec beaucoup d'humour et sans beaucoup de revendications politiques, pour la plupart, adaptations de musiques de funk nord-américain et enregistrements de chanteurs comme Steve B, Corell DJ, et d'autres "MC's". Plus tard viendront les raps qui marqueront la période plus politisée, bien qu'ils ne soient pas dépourvus d'humour.

Comme toutes les musiques de ghetto, on y retrouve différents styles et différentes revendications:

 des revendications sociales (que l'on retrouve sur les morceaux rap) ;
 des textes à connotation sexuelle marquée, appelés Putaria ;
 des morceaux faisant l'éloge des gangs (il y a trois gangs ennemis à Rio qui contrôlent les favelas : C.V, T.C et A.D.A) que l'on appellent proibidões ;
 les montagems, sortes de remixes basés sur des samples de chants ou de sons types tarentela italienne ou cuivres.

Il y a chaque fin de semaine à Rio plus de 400 bailes funks avec une assistance de près de  personnes en moyenne. C'est la musique la plus représentative des favelas de Rio. La production musicale est d'environ 50 morceaux ou versions par semaine.

C'est une musique difficilement accessible pour un novice, étant peu présente dans les circuits commerciaux usuels, malgré la sortie récente de plusieurs compilations (Favela on Blast, Favela Sounds, Rio Baile Funk - Favela Booty Beats, Rio Baile Funk: More Favela Booty Beats ).

Les artistes représentatifs 

Source : Canal Kondzilla sur Youtube et article de presse sur the Backpackerz

Genre de funk
Musique brésilienne